Detta är en lista över spel till Sonys spelkonsol Playstation, som gavs ut den 3 december 1994 i Japan, den 9 september 1995 i USA och den 9 december i Europa. Listan innehåller spelets utvecklare och utgivare, samt releasedatum och den region som spelets gavs ut i.

Listan består av totalt 2418 spel.

Listan

Referenser 

Playstation
 Playstation
Playstation